Cantoni:
 Aldo Cantoni, un político argentino
 Eitel (Danilo) Cantoni (1906, Montevideo – 1997), piloto de carreras uruguayo (pt)
 Federico Cantoni (1890 – 1956 ), un político, médico y diplomático argentino
 Oscar Cantoni (* 1950, Lenno), sacerdote italiano, obispo de Crema (it)

 Cantonigròs ("Cantoni"), una localidad que forma parte del municipio de Santa María de Corcó